Lineberger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Lineberger (* 1939), US-amerikanischer Physikochemiker
 Donald Lineberger († 2010), US-amerikanischer Musiker
 Walter F. Lineberger (1883–1943), US-amerikanischer Politiker